Moulines – comune francese nel dipartimento del Calvados
 Moulines – comune francese nel dipartimento della Manica

Pagine correlate 
 Moulins